Duhovi je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Garešnice, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 130 stanovnika te 44 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Garešnice